Мария Вос (; ) — нидерландская художница, мастер натюрморта.

Биография 
Родилась в 1824 году в Амстердаме в семье биржевого маклера. Училась в частном пансионе для девочек, затем брала уроки рисования. То, что начиналось, как обязательные для  для барышень из высшего сословия уроки, посвящённые азам рисунка, со временем переросло в серьёзное увлечение: Мария Вос профессионально занялась живописью под руководством художника Петруса Кирса. В 1844 году, в возрасте примерно двадцати лет, она впервые публично выставляла свои картины, а уже в 1847 году стала почётным членом ..

В 1853 году Мария Вос переехала в Остербек, где присоединилась к группе художников, известных как «Голландские Барбизонцы». В 1863 году к ней присоединилась ее подруга, Адриана Йоханна Ханен, невестка ее учителя Петруса Кирса. Семь лет спустя они построили дом, известный как «Вилла Града», где проживали вдвоём и давали уроки рисования и живописи. Согласно нейтральному определению биографов, двух дам связывали «очень близкие отношения». Обе они никогда не выходили замуж и не имели детей. Хаанен скончалась в 1895 году после 32 лет совместной жизни на вилле. Вос пережила её на 11 лет и скончалась в 1906 году. 

Хотя Мария Вос, в первую очередь, известна своими натюрмортами, она также писала портреты, пейзажи и городские виды (в том числе, серию акварелей с изображением Остербека). Работы Вос при её жизни в основном выставлялись в Нидерландах и Бельгии, однако иногда она отправляла их и заграницу, например, на Всемирную выставку 1876 года, проходившую в Филадельфии, США.

За свою жизнь Мария Вос создала огромное количество картин, большинство из которых остаются в частных собраниях, и лишь некоторые — в музейных. Крупные выставки работ Марии Вос состоялись в 1973 и 2002 годах.

Галерея

Примечания

Литература 
 Martina Maria Doornik-Hoogenraad, Maria Vos: een Gelderse schilderes 1824-1906 (exhibition catalog), Stedelijk Museum Zutphen, 1973
 Oele Anneke [et al.] Bloemen uit de kelder: negen kunstenaressen van rond de eeuwwisseling, Zwolle, Arnhem, 1989

Художницы Нидерландов